Acid Rain — третя збірка найкращих пісень американського репера Esham, видана Psychopathic Records 15 жовтня 2004 р. Платівка — перший реліз виконавця на новому лейблі.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Esham
Англомовні музичні альбоми